Barwick ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Barwick (1905–1997), australischer Mittelstreckenläufer
 Clark Barwick (* 1980), US-amerikanischer Mathematiker
 Diane Barwick (1938–1986), kanadisch-australische Anthropologin
 Garfield Barwick (1903–1997), australischer Politiker
 Karl Barwick (1883–1965), deutscher klassischer Philologe

Orte im Vereinigten Königreich:
 Barwick (Devon)
 Barwick (Hertfordshire)
 Barwick (Norfolk)
 Barwick (Somerset)
 Barwick-in-Elmet, West Yorkshire

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barwick (Georgia), im Thomas County
 Barwick (Kentucky), im Breathitt County
 Barwick (Missouri), im Caldwell County

Siehe auch:
 Barwick Tributary, Wasserlauf in Hertfordshire, England
 Barwick Valley, Tal im antarktischen Viktorialand

Siehe auch:
 Barwig